Zubowo – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie Bielsk Podlaski
 Zubowo – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim
 Zubowo – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Nowosiółki.
 Zubowo – dawna gromada